YMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Merritt (Canada)
 ymb – codice ISO 639-3 della lingua yambes